Теренкудык — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Теренкудык — село в Байганинском районе Актюбинской области.
 Теренкудык — село в Индерском районе Атырауской области.
 Теренкудык — село в Жангалинском районе Западно-Казахстанской области.